Pieterskerkhof (Leiden)
Pieterskerkhof (Utrecht)